Zeng kan som auktorsförkortning betyda:

 Bijian Zeng
 Jie Zeng
 Ling Zeng
 Ren-Guang Zeng
 Xiao-mao Zeng

Robotskapade auktorsförkortningar